Solstice (englisch für Sonnenwende) steht für:

 Solstice (englische Metal-Band), britische Doom-Metal-Band
 Solstice (britische Prog-Band), britische Neo-Prog-Band
 Solstice (US-amerikanische Band), US-amerikanische Death-Metal-Band
 Solstice (Film), US-amerikanischer Mystery-Horror-Thriller von Daniel Myrick aus dem Jahr 2008
 Solstice (Ralph-Towner-Album), Jazz-Album von Ralph Towner (1975)
 Solstice (Frank-Kimbrough-Album), Jazz-Album von Frank Kimbrough (2016)
 Solstice PF, Reinigungsmittel der Firma Honeywell
 Solstice-Klasse, eine aus fünf Schiffen bestehende Schiffsklasse von Kreuzfahrtschiffen
 Solstice (Plattenlabel), französisches Musik-Label aus Sigean mit Schwerpunkt Klavier- und Orgelmusik
 Pontiac Solstice, ein Sportwagenmodell des US-amerikanischen Herstellers Pontiac
 Solstice (Computerspiel), Puzzle-Videospiel von 1990